La ocupación alemana de Bélgica se puede referir a:
 Ocupación alemana de Bélgica durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918)
 Ocupación alemana de Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial (1940-1944)